Штомпель Ігор Юрійович — старший солдат Збройних сил України, кавалер ордена «За мужність» III ступеня.
 Штомпель Микола Васильович (1935—2004) — вчений в галузі вівчарства, селекціонер і генетик, доктор біологічних наук, професор.

Див. також 
 Штомпелі

Примітки